Personen
Goos Meeuwsen, een Nederlandse circusartiest
Goos Minderman, een Nederlandse rechtsgeleerde
Abraham Goos, een Nederlandse cartograaf
Marc Goos, een Nederlandse wielrenner
Maria Goos, een Nederlandse schrijfster
Michelle Goos, een Nederlandse handbalster
Sofie Goos, een Belgische triatlete

Goos is een voornaam die in Nederland voorkomt als verbastering van 'Goswijn'. De achternaam Goos wordt in Nederland gedragen door circa 1100 personen (2017).

Andere onderwerpen
Goos (Frankrijk), departement in het Franse departement Landes (regio Aquitanië),
GOOS (observatiesysteem), Global Ocean Observing System, ontworpen door IOC van Unesco.

Zie ook
Goose, een Belgische elektrorockband.